André Hediger ist der Name folgender Personen:

* André Hediger (Politiker) (* 1941), Schweizer Politiker (Partei der Arbeit der Schweiz)
 André Hediger (Pilot) (* 1966), Schweizer Gleitschirmpilot